Pejačević bezeichnet:

 Pejačević (Adelsgeschlecht), kroatisches Adelsgeschlecht

Pejačević ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Pejačević (1749–1802) kroatischer Adliger, Politiker und Militär
 Dora Pejačević (1885–1923), kroatische Komponistin
 Ladislav Pejačević (1824–1901), kroatischer Adliger, Politiker und Staatsmann
 Petar Pejačević (1804–1887), kroatischer Politiker
 Teodor Pejačević (1855–1928), kroatischer Adliger, Politiker und Staatsmann